Sveti Matej je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Gornja Stubica, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 631 stanovnika te 200 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Općine Gornja Stubica